O 2.º Batalhão de Polícia de Choque (2.º BPChq) da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criado em 7 de Maio de 1934 na então Guarda Civil do Estado de São Paulo, com o nome de Divisão Reserva, com a finalidade atender aos serviços extraordinários, incluindo ações de controle de tumultos e policiamento disciplinar,em virtude do efetivo das demais tropas ser empregado nas missões comuns de policiamento, sendo nessa época que surgiu o policiamento em praças desportivas, e o primeiro policiamento executado em estádios, foi realizado no Parque Antártica, em 3 de julho de 1934, com um efetivo de 207 homens.

Em 1968 a Divisão de Reserva passou a denominar-se Divisão de Policiamento Especializado, mantendo, no entanto, as suas missões anteriores.

Em 1970, com a fusão da Força Pública e Guarda Civil e criação da Polícia Militar, o batalhão passou a denominar-se Batalhão de Operações Especiais, o que perdurou até 15 de Dezembro de 1975, quando recebeu a denominação atual de 2º Batalhão de Polícia de Choque.

Eventos históricos 
 2ª Guerra Mundial - Em março de 1944 iniciou-se a participação na Força Expedicionária Brasileira, constituindo-se no contingente de Pelotão de Polícia da Força Expedicionária Brasileira, perfazendo um total de 78 homens selecionados entre voluntários, sendo que na campanha na Itália dez policiais foram feridos e dois tombaram no cumprimento do dever, Paulo Emídio Pereira e Clovis Rosa da Silva.
 Forças de Paz da ONU - Em 1967, quando as forças da Paz da ONU foram enviadas à Região do canal de Suez, novamente ostentavam entre seus integrantes homens do batalhão, os quais souberam reafirmar em solo estrangeiro, as tradições e glórias conquistadas pelos seus antecessores.
 Conquista do Pico da Neblina – Em 1988, o 2º Ten PM Eduardo Agostinho Arruda Augusto liderou a primeira expedição militar que conquistou o Pico da Neblina, ponto mais alto do país, localizado na serra do Imeri, no Estado do Amazonas, a 687 metros da divisa com a Venezuela. O estandarte do 2º BPChq, o estandarte do 7º BPM/M e uma placa comemorativa do 167º aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo encontram-se no alto daquela montanha.

Novos blindados  

O Batalhão de Choque recebeu, em Julho de 2015 seis caminhões blindados vindos de Israel. O veículo é conhecido como "Caveirão" no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o governo deu o nome de "Guardião" ao equipamento. O custo total das seis unidades foi de R$30 milhões.

A blindagem dos caminhões é nível 4, capaz de segurar tiros de fuzil. Eles tem 1,8 metro de altura e capacidade para 24 homens, uma tropa inteira. Os pneus, mesmo furados, podem rodar até 160 km. O veículo possui um sistema com quatro câmeras de monitoramento e, em caso de conflito, é possível disparar de dentro. O comandante do batalhão diz que pretende usar o veículo em situações específicas, como jogos de futebol e combate a incêndios, entretanto, o seu maior uso tem sido em manifestações populares.

Atribuições 
O 2º Batalhão de Polícia de Choque tem como principal atribuição agir em ações de Controle de Distúrbios Civis e Contra Guerrilha Urbana em todo o território do Estado e supletivamente seu efetivo é empregado em ações de policiamento preventivo em praças desportivas e eventos artístico-culturais, na Capital de São Paulo.

Em 07 de Abril de 1986 foi agregada ao 2º Batalhão de Polícia de Choque, a "ROCAM" — Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas.

(Lembrando que a "Rocam", foi criada em 05 de Novembro de 1982, no 1°Btl Choq *Rota)

Cabe ao CPChq da Polícia Militar do Estado de São Paulo a execução de tarefas de restauração da ordem publica relativas ao controle de distúrbios civis, contra guerrilha urbana, contra guerrilha rural e operações policiais especificas que extrapolam as ações dos policiamentos ostensivos de área ou que requerem tropas especialmente treinadas.

Unidades 
O CPChq é formado por:
 RC 9 de Julho: Responsável pelas ações de contra guerrilha urbana e rural, controle de distúrbios civis e supletivamente radiopatrulhamento montado (Cavalaria).
 1°BPChq Tobias de Aguiar: Responsável pelas ações de contra guerrilha urbana, policiamento motorizado em aérea de alto risco e supletivamente ações de controle de distúrbios civis.
 2°BPChq Anchieta: Responsável pelas ações de controle de distúrbios civis, policiamento em eventos, policiamento e escolta com motocicletas.
 3°BPChq Humaitá: Responsável pelas ações de controle de distúrbios civis, escolta e supletivamente policiamento motorizados.
 4°BPChq Operações Especiais: Responsável pelas ações contra guerrilha urbana e rural (COE), ações táticas especiais (GATE) e supletivamente radiopatrulhamento com cães (CANIL).

Sede 
O aquartelamento do 2º BPChq foi construído entre os anos de 1891 e 1905, quando o cônego Augusto Cavalheiro, síndico do patrimônio do Mosteiro da Luz, fez construir vários edificações as quais seriam alugadas para manutenção do patrimônio.

Em 28 de março de 1910 o prédio foi adquirido pela Fazenda de Estado de São Paulo, passando a ser ocupado pelo 2º Batalhão de Caçadores da Força Pública de São Paulo.

Com a Revolução Constitucionalista em 1932, o bairro da Luz passou a ser alvo de frequentes bombardeios, razão pela qual foram construídos túneis subterrâneos que ligavam o quartel com o Hospital Militar, o Regimento de Cavalaria e o Quartel General, com a finalidade de dar condições à movimentação da tropa, mais tarde com a construção do metrô estes túneis foram bloqueados.

Em 1936 o prédio passou a ser ocupado pelo Batalhão de Guardas (BG) e posteriormente pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento (EFA) recebendo mais adiante a denominação de Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) até o ano de 1977, quando veio instalar-se o 2º Batalhão de Polícia de Choque.

Existe indicações de que o telhado do prédio seja em boa parte de origem francesa e conta com algumas obras e azulejos e mármore que remontam o início do século.

O edifício onde esta instalado é uma construção retangular de dois andares, cuja fachada central é composta por um corpo central, ladeado por duas alas antepostas. Os ornamentos e soluções arquitetônicas que apresenta remete-nos ao estilo neo maneirista. Há uma clara mistura de vários estilos que se faz sob o signo do Ecletismo, que domina a arquitetura paulista de fins do século XIX e início do século XX.

Destaca-se no corpo central uma construção saliente, determinada por pilastras que partem do solo e sobem estreitando-se para suportar um frontão triangular, cujo interior é decorado por uma inscrição e um brasão de armas.

Abaixo dele, um arco pleno neo-renascentista define a porta para um sacada que avança para o exterior de forma ondulada, remetendo-se às soluções do Barroco que evocam linhas de movimento no traçado arquitetônico. Nos dois lados, a sacada é sustentada por mísulas com volutas, elementos amplamente utilizados na arquitetura barroca.

Todo o edifício, inclusive o corpo central, caracteriza-se por trabalhos em alvenaria com argamassa, referência às pedras largas e aparelhadas das fachadas setecentistas. Em contraponto, as janelas do térreo apresentam-se em arcos retos, as pilastras e a porta são ornadas com ombreiras em harpas. No andar superior, janelas neo-renascentistas em arcos plenos apresentam como ornamento básico o fecho do arco definido por agrafes. Por fim, uma dupla cornija de ressalto recebe o ático decorado por frontão recortado e ornado por volutas.

Brasão 
O brasão é escudo redondo, partido e cortado, tendo no primeiro campo, de goles (vermelho) que simboliza a audácia, grandeza e espírito de luta, duas pistolas cruzadas (em ouro) que é o emblema de Polícia Militar; no segundo campo, de prata, que é pureza o ideal, o dever e a lealdade, o escudo da Polícia Militar do Estado de São Paulo tendo uma bordadura vermelha carregada com dezoito estrelas de 05 pontas em prata, representando marcos históricos da Corporação; no centro, em listras verticais e horizontais, as cores representativas da Bandeira Paulista, no terceiro campo em blau (azul), contendo um elmo em prata, com paquifes em goles (vermelho) e um número dois em ouro. O elmo, parte da armadura usada pelos nobres e cavaleiros da Idade Média, simboliza a proteção dos homens do choque nas difíceis missões que tem a cumprir. Os paquifes, tal qual na Idade Média, são reproduzidos para simbolizar as missões cumpridas. O grande dois em ouro caracteriza a Unidade. Como timbre um leão armado, de ouro, apoutado sobre um virol em vermelho e prata, empunhando um sabre do mesmo metal que o timbre e o brasão da PM. Num listel de goles (vermelho), em letras em preto, escrito 2º Batalhão de Polícia de Choque.

As estrelas representativas dos marcos históricos da polícia militar significam:
 1.ª Estrela: 15 de dezembro de 1831, criação da Milícia Bandeirante;
 2.ª Estrela: 1838, Guerra dos Farrapos;
 3.ª Estrela: 1839, Campos das Palmas;
 4.ª Estrela: 1842, Revolução Liberal de Sorocaba;
 5.ª Estrela: 1865 a 1870, Guerra do Paraguai;
 6.ª Estrela: 1893, Revolta da Armada (Revolução Federalista);
 7.ª Estrela: 1896, Questão dos Protocolos;
 8.ª Estrela: 1897, Campanha de Canudos;
 9.ª Estrela: 1910, Revolta do Marinheiro João Cândido;
 10.ª Estrela: 1917, Greve Operária;
 11.ª Estrela: 1922, "Os 18 do Forte de Copacabana" e Sedição do Mato Grosso;
 12.ª Estrela: 1924, Revolução de São Paulo e Campanha do Sul;
 13.ª Estrela: 1926, Campanhas do Nordeste e Goiás;
 14.ª Estrela: 1930, Revolução Outubrista-Getúlio Vargas;
 15.ª Estrela: 1932, Revolução Constitucionalista;
 16.ª Estrela: 1935/1937, Movimentos Extremistas;
 17.ª Estrela: 1942/1945, 2ª Guerra Mundial; e
 18.ª Estrela: 1964,  participação na Contra Revolução de 1964

Ver também 
 Polícia Militar de São Paulo
 Hierarquia na Polícia Militar
 Academia de Polícia Militar do Barro Branco
 Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA)
 Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)
 Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM)
 Academia de Polícia Militar do Barro Branco
 Batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Ligações externas 
 Página do 2º BPChq

Polícia Militar do Estado de São Paulo
Bom Retiro (distrito de São Paulo)